Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der VII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die VII. Gesetzgebungsperiode begann am 8. November 1953 und endete am 8. Juni 1956. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der VII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

07